

Movimentos Sociais 
Central Única dos Trabalhadores — organização sindical brasileira, alinhada a esquerda.

Computação 
cut (Unix) — códico utilizado no sistema operacional UNIX

Filmes e artes 
Cut (2000) — filme de 2000.

Desambiguação